Siebert steht für:
 Siebert (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Siebert Sie 3, Segelflugzeug
 Siebert Rock, Klippenfelsen vor der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Sibert
 Siebers